Григо́рий Арка́дьевич Пала́тников (18 декабря 1946 года) — художник, график, писатель преподаватель, создатель особого стиля в искусстве оформления книги в Украине. Родился в г. Березовка Одесской области. В 1968 году закончил оформительское отделение ОХУ им. И. И. Грекова, в 1974 году — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной. Член Национального союза художников Украины, доцент кафедры искусствоведения, Заслуженный художник Украины. Участник более 90 республиканских и международных выставок. Живопись и графические произведения Палатникова Г. А. являются показательным примером современного украинского искусства. Отдельного внимания заслуживают невероятные работы по оформлению книг, среди которых: «Зеленый фургон» А. В. Козачинского, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. И. Ильфа и Е. П. Петрова, а также ставшей образцовой в данной стилистике — «Илиада» Гомера.

Лауреат литературной премии К. Г. Паустовского за книгу «Мой Амаркорд» в номинации «Проза» (2016 г.).

Биография 
1946 г. — родился в г. Березовка Одесской области.

1968 г. — окончил оформительское отделение ОХУ им. М. Б. Грекова.

1974 г. — Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной по специальности «Промышленное искусство».

Дипломная работа — «Проект большого лоцманского катера». Педагоги по специальности — проф. Катонин Е. И., доц. Урусов И. В, доц. Ротницкий С. А.

С 1974 года начал выставочную деятельность. Участник и лауреат множества выставок и конкурсов в Украине и по всему миру.

1977 г — принят в члены Союза художников СССР.

С 1986 года преподает в ОХТУ им. М. Б. Грекова.

С 2004 года преподавал на кафедре искусствоведения Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

2007 г. — доцент кафедры дизайна Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

В 2009 году Григорий Палатников получил звание Заслуженного художника Украины.

С 2011 г. — доцент кафедры веб-дизайна .

Произведения Палатникова Г. А. находятся в Музее книги и книгопечатания, Музее современного искусства Украины, Одесском художественном музее, Одесском литературном музее, Одесском муниципальном музее им. А. В. Блещунова, Луганском художественном музее, Оренбургском музее изобразительных искусств и в частных коллекциях по всему миру.

Участие в выставках 
 1977 г. — IV республиканская выставка графики (г. Киев)
 1977 г. — Всесоюзная молодёжная выставка (г. Москва)
 1978 г. — Всесоюзная молодёжная выставка Эстамп (г. Москва)
 1980 г. — Всесоюзная молодёжная выставка (г. Ташкент)
 1982 г. — Всесоюзная молодёжная выставка (г. Москва)
 1982 г. — VII республиканская выставка эстампа (г. Киев)
 1984 г. — Международная выставка Одесских художников (г. Сплит)
 1985 г. — Международная выставка Одесских художников (г. Генуя)
 1986 г. — Республиканская выставка эстампа (г. Киев)
 1986 г. — ІІ всесоюзная выставка книжной графики (г. Москва)
 1988 г. — II всесоюзная выставка графики (г. Москва)
 1991 г. — Персональная выставка (Одесский художественный музей, г. Одесса)
 1992 г. — Всесоюзная выставка рисунка (г. Москва)
 1992 г. — Персональная выставка (Муниципальная галерея Рекафка, г. Краков)
 1994 г. — Персональная выставка (Одесский литературный музей, г. Одесса)
 2000 г. — Всеукраинское триеннале графики (г. Киев)
 2003 г. — Международная выставка «Салон де Молдова» (г. Кишенёв)
 2003 г. — Всеукраинское триеннале графики (г. Киев)
 2004 г. — Персональная выставка Гомер «Илиада» (Центральная научная Библиотека Харьковского национального университета, г. Харьков)
 2013 г. — Персональная выставка «И так, я жил тогда в Одессе…» (Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе, г. Гурзуф)
 2019 г. — Персональная выставка (Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса)

Самые известные произведения Палатникова Г. А

Живопись 
 Женщина с раковиной (1999 г.)
 Двое (1999 г.)
 Посвящение Шагалу (2001 г.)
 Натюрморт с чёрной раковиной (2001 г.)
 Сидя (2001 г.)
 Женщина с чашей (2004 г.)
 Женщина с козой (2005 г.)
 Розовый натюрморт (2005 г.)
 Женщина с гитарой (2005 г.)
 Виолончелистка (2005 г.)

Станковая графика 
 Рыбная очередь (1982 г.)
 Старосты (1982 г.)
 По мотивам «Одесских рассказов» И. Э. Бабеля (1986 г.): Влюбленные, Свадьба, Фроим с Баськой
 Цикл Одесская консерватория — Класс (1987 г.)
 Исход (1989 г.)
 Муза осени (1990 г.)
 Виноградные лозы (1990 г.)
 Кентавресса и маленький кентавр (1991 г.)
 Две кентаврессы (1991 г.)
 Диалоги (1991 г.) - серия, 28 листов.
 Душ (2015 г.)
 Стрекоза (2015 г.)

Иллюстрации 
 Ж. Амаду «Мертвое море» — г. Одесса, изд. Маяк, 1987 г. — 8 листов.
 И. Э. Бабель «Конармия», «Одесские рассказы» — г. Одесса, изд. Маяк, 1990 г.
 А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (7 глава. Литогравская малотиражная книга) — г. Одесса, 1994 г. — 24 с.
 И. Потоцкий «Звезда Давида» (Литогравская малотиражная книга) — г. Одесса, 1995 г. — 10 с.
 Гомер «Илиада» — г. Одесса, изд. График плюс, 2006 г. — 24 с.
 Г. А. Палатников «Мой Амаркорд» — г. Одесса, изд. ТЕС, 2015 г. — 74 с.
 И. И. Ильф, Е. П. Петров «Двенадцать стульев» — г. Одесса, изд. ТЕС, 2017 г. — 157 с.

Примечания

Ссылки 
 Палатников Григорий Аркадьевич, Мой амаркорд. Сладкая струна
 50 оттенков чёрного: одесский музей показывает искусство Григория Палатникова
 Григорий Палатников: «Рисунок — это всегда колоссальная умственная работа»
 Выставка художника Г. А. Палатникова «И так, я был тогда в Одессе…» в Оренбурге
 И ТУШЬ, И КИСТЬ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ
 Открытие выставки графики «И так, я был тогда в Одессе…»
 Валентина Голубовская «И море, и Гомер — все движется любовью…»
 Выставка Григория Палатникова «Графика».https://www.youtube.com/watch?v=Ym2GJMb9AG0
 Григорий Палатников представил одесситам свой «Амаркорд» (фото)
 Презентация книги заслуженного художника Украины Г. Палатникова
 Автолитографии Григория Палатникова из собрания Литературно-мемориального музея А. С. Пушкина (Одесса)
 Григорий Палатников. Живопись & графика
 Выставка Григория Палатникова в Одесском художественном музее 1992 года — буклет

Художники Украины
Заслуженные художники Украины
Графики Украины
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Национального союза художников Украины
Выпускники Одесского художественного училища
Персоналии по алфавиту